Whittaker se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andrew Whittaker
 Noel Whittaker